

Населені пункти та їхні частини
 Радзішево — село в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Радзішево — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Радзішево — частина села Окна в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Радзішево — осада в гміні Позездже Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки